Il singolare del torneo di tennis La Costa WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Allan Stone 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Assente
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Roscoe Tanner (semifinali)

 Rod Laver (Campione)
 Gene Mayer (primo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Costa WCT 1975